Vivie ist der Familienname folgender Personen:

 Paul de Vivie (1853–1930), französischer Radsportler und Herausgeber
 Rainer de Vivie (1938–2020), deutscher Herzchirurg, Hochschullehrer

Siehe auch:
 Vivié